Morass ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Morass (* 1937), deutscher Keramiker und Künstler
 Johann Philipp Morass (1664–1732), deutscher Jurist, Rektor der Universität Heidelberg
 Masaki Morass (* 1979), japanischer Fußballtrainer
 Peter Morass (* 1955), österreichischer Mediziner und Tierpräparator

Morass bezeichnet auch:
 Palais Morass, Barockpalais in der Heidelberger Altstadt